Вал д'Ор () је град у Канади у покрајини Квебек. Према резултатима пописа 2011. у граду је живело 31.862 становника.

Географија

Клима

Становништво 

Према резултатима пописа становништва из 2011. у граду је живело 31.862 становника, што је за 2,4% више у односу на попис из 2006. када је регистровано 31.123 житеља.

Референце

Спољашње везе 

Градови у Квебеку
Википројект географија/Насеља у Канади